Le patronyme belge Drèze est porté par différentes personnes:

 Benoît Drèze (1957-), homme politique belge ;
 Erwin Drèze (1960-2020), dessinateur, coloriste et décoriste de bande dessinée belge ;
 Jacques Drèze (1929-2022), économiste belge ;
 Julien Drèze (1867-1928), homme politique belge ;
 René Drèze (1915-1963), homme politique belge.

Patronyme belge